Congresso nazionale del popolo – camera legislativa della Repubblica Popolare Cinese
Congresso Nazionale del Popolo – partito politico della Guyana
Congresso Nazionale del Popolo – partito politico delle Maldive
Congresso Nazionale del Popolo – partito politico della Papua Nuova Guinea